Ziehn ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ziehn (1845–1912), deutsch-amerikanischer Musiktheoretiker
 Hans Ziehn (* 1930), deutscher Fußballspieler (DDR)

Siehe auch:
 Ziehen
 Zihn